Старый Королевский военно-морской колледж — комплекс зданий в Гринвиче (Лондон, Великобритания), архитектурная доминанта объекта всемирного наследия, известного как «Морской Гринвич» () (сюда же относятся Квинс-хаус и Гринвичская обсерватория), описываемого ЮНЕСКО как «лучший и наиболее четко выделенный архитектурно-ландшафтный ансамбль на Британских островах».

История 
Первоначально на этом месте стоял дворец Плацентия — любимый дворец короля Генриха VIII, место рождение королев Марии I и Елизаветы I. Во времена английской гражданской войны строение обветшало и было окончательно разрушено в 1694 году (за исключением Квинс-хауса).

Комплекс зданий, включающий в себя часовню и «Расписной зал», был построен по проекту Кристофера Рена в период с 1696 по 1712 год для размещения Королевского военно-морского госпиталя, основанного указом королевы Марии II в 1692 году.

В 1806 году здесь в одной из комнат располагался гроб с телом адмирала Нельсона, после того как его доставили в Лондон и до торжественных похорон в соборе святого Павла.

В 1869 году госпиталь был переведён в графство Саффолк, а в 1873 году постройки Рена были переданы Королевскому военно-морскому колледжу, который занимал их до 1998 года, когда обучение было перенесено в  в Дартмуте.

В настоящее время здесь размещается Национальный военно-морской музей Великобритании и Университет Гринвича.

Ныне управляется «Гринвичским фондом Старого Королевского военно-морского колледжа» (), основанным в 1998 году и сделавшим большинство помещений открытыми для свободного доступа.

Здания и их интерьеры использовались как места съемок множества фильмов и сериалов.

Галерея

Примечания

См. также 
 Квинс-хаус
 Гринвичская обсерватория
 Гринвичский госпиталь
 Национальный морской музей

Ссылки 
 Гринвичский фонд Старого Королевского военно-морского колледжа
 «Морской Гринвич»
 Национальный морской музей Великобритании
 Университет Гринвича

Гринвич
Здания и сооружения Лондона
Военно-морские силы Великобритании
Колледжи Великобритании
Здания и сооружения, заложенные в 1696 году
Здания и сооружения, построенные в 1712 году
Здания и сооружения, построенные в XVIII веке в Великобритании
1710-е годы в Великобритании
XVIII век в Лондоне